Laren, localité et ancienne commune néerlandaise du Gueldre
 Laren, localité et commune néerlandaise de la Hollande-Septentrionale